The Five Fifteen – cortometraggio del 1923 diretto da Slim Summerville
The Five Fifteen – cortometraggio di animazione del 1923 prodotto dalla Aesop's Fables Studio